Amt Naumburg steht für:

 Amt Naumburg (Hochstift Naumburg-Zeitz)
 Amt Naumburg (Markgrafschaft Baden)
 Amt Naumburg (Grafschaft Hanau-Münzenberg)
 Amt Naumburg (Erzstift Mainz)
 Amt Naumburg (Kurfürstentum Hessen)